Елена Валерьевна Татаркова (родилась 22 августа 1976 года в Душанбе, СССР) — украинская теннисистка; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-1999); полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-2001); победительница четырёх турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Елена — младшая из двух дочерей Жанны и Валерия Татарковых; Мама Елены (Жанна) — домохозяйка, отец (Валерий) — водитель.

Украинка в теннисе с 10 лет. Во время матча она предпочитает действовать у задней линии. Любимое покрытие — хард. Сильнейший удар — бэкхенд.

В сентябре 2007 года Татаркова вышла замуж за Тима Фелтема. В апреле 2009 года у пары родился сын Стэнли.

Тренер — Карен Кротов.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)

Победы (4)

Поражения (7)

Финалы турниров Большого Шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (12)

Победы (4)

Поражения (8)

Финалы турниров ITF в парном разряде (36)

Победы (25)

Поражения (11)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Украины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Зал славы украинского тенниса